Prisse est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Famille Prisse, famille belge originaire de Maubeuge anoblie en 1844 :
 Albert Prisse, général et homme politique belge ;
 Édouard Prisse (1814-1907), ingénieur belge ;
 Émile Prisse d'Avesnes (1807-1879), égyptologue français.

Odonyme 
 Rue Prisse-D'Avennes, voie située du  de Paris.

Divers 
 Papyrus Prisse, papyrus égyptien datant de -1900 environ, découvert par Émile Prisse d'Avesnes.

Patronyme français